Aftermath est un mot anglais signifiant « suites, répercussions », pour désigner les conséquences d'une catastrophe ou l'après-guerre. Il est fréquemment utilisé dans des titres d'œuvres artistiques.

Musique

Label 
 Aftermath Entertainment, label créé par Dr. Dre.

Chansons 
 , chanson d'Adam Lambert présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de R.E.M. présente sur l'album  sorti le .

Albums 
 , album d'Amy Lee sorti le 
 , album d'Axenstar sorti le 
 , album de Hillsong United sorti le 
 , album des Rolling Stones sorti le 
 , album de Bonded by Blood sorti le 
 , album du groupe Da Youngsta's sorti le 
 , album de  sorti en 
 , album de Jonathan Coulton sorti en .
 The Aftermath , album de Midnattsol sorti le .

Littérature 
 , roman de Peter Robinson publié en 2001 ;
 , trilogie de science-fiction écrite par Chuck Wendig et placée dans l'univers étendu de Star Wars.

Cinéma 

 , film espagnol de Nacho Cerdà (1994) ;
 Aftermath, titre anglais de Le Pire des adieux (Lad de små børn), film danois de Paprika Steen (2004) ;
 Aftermath, titre anglais de , film polonais de Władysław Pasikowski (2012) ;
 , film américain de  (2012) ;
 Aftermath, film américain d'Elliott Lester (2017) ;
 , film américain de Peter Whinter (2021).

Télévision

Téléfilm 
 Aftermath, titre alternatif de , téléfilm de Philip Saville diffusé du  sur .

Séries télévisées 
 Aftermath, série télévisée américaine diffusée en  sur  ;
 , série télévisée canadienne diffusée en  sur .

Épisodes 
 Aftermath, titre original de Retombées,  de la  de 
 Aftermath, titre original de Piège ultime,  de la  de 
 , titre original de Réconciliation,  de la 1 saison de 
 Aftermath, titre original de Après le tir, 1 épisode de la  de  ()
 Aftermath, titre original de Le Bilan, 1 épisode de la  de Dynastie ()
 Aftermath, titre original de Une importante décision,  de la  de Dynastie ()

Jeu vidéo 
 , jeu de rôle édité par  en 1981.